Wzgórze Marii steht für:

 Wzgórze Marii (Wojciechowice), eine Marien-Wallfahrtsstätte bei Wojciechowice in der Wojewodschaft Niederschlesien, Polen
 einen Berg (früher Schaarberg bzw. Marienhöhe) im Habelschwerdter Gebirge, Polen
 einen Berg auf der Insel Wolin, Polen